Johann Erler ist der Name folgender Personen:

* Johann Erler (Widerstandskämpfer), österreichischer Arzt und Widerstandskämpfer 

Siehe auch:
 Johannes Erler